Hyeoksin-dong kan syfta på:
 Hyeoksin-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, Sydkorea
 Hyeoksin-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla, Sydkorea